Миле Савковић (Банатски Деспотовац код Зрењанина, 3. новембра 1992) српски је фудбалер. Наступао је за омладинску и младу репрезентацију Србије.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања

Екипно 
Младост Нови Сад
 Прва лига Србије : 2021/22.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Спортисти из Зрењанина
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери БСК Борче
Фудбалери Јагодине
Фудбалери Јагелоније Бјалисток
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Младости Нови Сад
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије